Владимир Рожнов:
 Рожнов, Владимир Евгеньевич (1918—1998) — российский психотерапевт.
 Рожнов, Владимир Сергеевич (1928—1992) — советский учёный, доктор экономических наук, профессор.